Cratere Campbell – cratere lunare
 Cratere Campbell – cratere su Marte